ВРЕ — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 Велика радянська енциклопедія
 Вірменська радянська енциклопедія